A Nod And A Wink () — четырнадцатый студийный альбом прог-рок-группы Camel, вышедший в 2002 году. Альбом посвящён памяти одного из основателей группы Питера Барденса, умершего 22 января того же года.

Список композиций 
 A Nod And A Wink — 11:16 (Latimer/Hoover/LeBlanc)
 Simple Pleasures — 5:31 (Latimer/Hoover)
 A Boy`s Life — 7:20 (Latimer/Hoover)
 Fox Hill — 9:19 (Latimer/Hoover). В этой песне Латимер подражает манере пения Питера Габриэля, разным персонажам присваивая разные голоса.
 The Miller`s Tale — 3:32 (Latimer/Hoover)
 Squigely Fair — 8:02 (Latimer/Hoover)
 For Today — 10:40 (Latimer/Hoover/LeBlanc). Песня посвящена событиям 11 сентября 2001 года

Участники записи 
 Эндрю Латимер () — гитара, флейта, клавишные, вокал
 Гай ЛеБланк () — клавишные, бэк-вокал
 Колин Басс () — бас-гитара, бэк-вокал
 Денис Клемент () — ударные
 Терри Карлетон () — ударные (песни «Simple Pleasures», «Squigely Fair»), перкуссия, бэк-вокал (песня «For Today»)
 ДжиЭр Джонстон () — бэк-вокал (песня «For Today»)

Ссылки 

Альбомы 2002 года
2002
Альбомы арт-рока